USS Boxer je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Boxer (1815) 
 USS Boxer (1832) 
 USS Boxer (1865) 
 USS Boxer (1905) 
 USS Boxer (CV-21) 
 USS Boxer (LHD-4)

Boxer